Feud – termine relativo al wrestling
 Feud – videogioco del 1987
 Feud – serie televisiva del 2017

Voci correlate 
 Faida